Forstenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Forstenberg (Brilon) (593,3 m), bei Brilon, in den Briloner Höhen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Forstenberg (Östliche Oberlausitz) (458,8 m), bei Spitzkunnersdorf, in der Östlichen Oberlausitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Forstenberg (Beringhausen), bei Beringhausen, in den Briloner Höhen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Forstenberg ist Namensbestandteil eines Gebiets:
 Naturschutzgebiet Am Forstenberg, bei Beringhausen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Landschaftsschutzgebiet Freiflächen zwischen Forstenberg und Schafbruch, im Stadtgebiet von Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Landschaftsschutzgebiet Grünlandtälchen nördlich des Forstenberges, westlich von Bredelar, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Forstenberg ist Namensbestandteil einer Burg:
 Burg Forstenberg, eine Burgruine bei Karlstein,  Landkreis Regensburg, Bayern